Az 1848–49-es szabadságharc három ütközete:
 első kökösi ütközet, 1848. június 23.
 második kökösi ütközet, 1849. július 2.
 harmadik kökösi ütközet, 1849. július 20.

Jegyzetek